Декабри́ст:

 Участник российского дворянского оппозиционного движения Декабристов, различных тайных обществ второй половины 1810-х — первой половины 1820-х годов, организовавших антиправительственное восстание в декабре 1825 и получивших название по месяцу восстания.
 «Декабрист» — тип советских подводных лодок, разработанный в 1929 году, а также
 Д-1 «Декабрист» — головная лодка этого типа.
 Декабрист — народное название некоторых видов кактусов из рода  (этот род также известен под названиями  и ), выращиваемых как комнатные растения и цветущих в декабре.
 «Декабрист» — стихотворение О. Э. Мандельштама, написанное в 1917 году и заканчивающееся часто цитируемой строкой — «…Россия, Лета, Лорелея».
 «Декабрист» — пьеса П. П. Гнедича, опубликованная в 1909 году, но тогда же запрещена для исполнения на сцене, впервые поставлена в 1918 году в Малом театре.
 «Декабрист» () — восьмой эпизод второго сезона, тридцатый эпизод с начала трансляции американского телевизионного сериала «Чёрный список».
 «Декабрист» — русский и советский грузопассажирский пароход (ранее носил названия: до 1903 «Викерстаун», до 1904 «Франш-Конте», до 1922 «Анадырь»), в качестве транспорта участвовал в русско-японской и Великой Отечественной войнах.

См. также